At Least for Now – debiutancki album studyjny brytyjskiego muzyka Benjamina Clementine'a, wydany przez wytwórnię Barclay dnia 12 stycznia 2015, zaś w Polsce - 24 lutego 2015. Został nagrany w alternatywnym stylu muzycznym: art popu, minimalizmu i poezji śpiewanej.

Lista utworów 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2015
Albumy nominowane do Mercury Prize